Николай Сергеевич Бондарь (; 22 мая 1990 — 15 февраля 2020) — украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата Украины (2004, 2007—2009).

Начал заниматься фигурным катанием в 1995 году. Тренировался под руководством Тамары Булатовой и Марины Амирхановой. На протяжении шести лет участвовал 
в турнирах юниорского Гран-при. Лучшим результатом стало пятое место на этапе в Германии в 2007 году.

На чемпионате мира среди юниоров 2009 показал одиннадцатый результат. Будучи многократным призёром чемпионата страны, он выступил лишь на одном международном турнире под эгидой ISU — Мемориале Непелы 2009, финишировав одиннадцатым.

После завершения соревновательной карьеры работал тренером по фигурному катанию в Киеве и Сучжоу (КНР). Скончался во сне 15 февраля 2020 года от остановки сердца в результате инфаркта.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Украины